

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wola“ beginnt.

Wola 



Wolak 
 Wolak, Ewa (* 1960), polnische Politikerin (Platforma Obywatelska), Mitglied des Sejm
 Wołąkiewicz, Hubert (* 1985), polnischer Fußballspieler

Wolan 
 Wolan, Grethe (* 1968), norwegische Curlerin
 Wolandt, Gerd (1928–1997), deutscher Philosoph
 Wolandt, Holger (* 1962), deutscher Übersetzer
 Wolanin, Adam (1919–1987), polnisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Wolanin, Christian (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wolanin, Craig (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wolanowski, Lucjan (1920–2006), polnischer Schriftsteller, Journalist, Reisender, Übersetzer
 Wolansky, Raymond (1926–1998), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)